Stoughton peut désigner :

Toponyme 

 Stoughton (Canada) ;
 Stoughton (Massachusetts) ;
  ;
 Stoughton (Wisconsin) ;

Patronyme 

 William Stoughton (1631-1701), homme politique américain ;
 John Stoughton Dennis (1820 – 1885), fonctionnaire canadien ;
 Blaine Stoughton (né en 1953), joueur de hockey canadien ;

Autres 
 (170006) Stoughton, astéroïde ;
 Hodder & Stoughton, maison d'édition.